Le terme slug peut se référer à plusieurs définitions :

 En physique, le slug est une unité de masse.
 Le slug en journalisme est un label court, identifiant de façon unique un article ; et, par extension en publication web, un court texte dans une URL et facilement compréhensible à la fois par les utilisateurs et les moteurs de recherche pour décrire et identifier une ressource.
 Slug est un super-méchant de l'univers de Marvel Comics.
 Lord Slug est un méchant dans le film 4 de Dragon Ball Z (Dragon Ball Z : La Menace de Namek).
 Le club de slug est une équipe imaginaire de l’univers d’Harry Potter.
 Le  est un type de munition utilisé par les fusils de chasse.